Ženské křestní jméno Karolína může také znamenat:

 Severní Karolína – stát USA
 Jižní Karolína – stát USA
 Karolina (písmo) – písmo
 Důl Karolina – zaniklý důl v Ostravě
 Koksovna Karolina – zaniklá koksovna v Ostravě
 Karolina (Ostrava) – plocha na místě zaniklého dolu a koksovny Karolina a Žofinské huti